Гримстад:

 Гримстад — коммуна в губернии Эуст-Агдер в Норвегии.
 Гримстад — тауншип в округе Розо, Миннесота, США.